Peter de Koning (politicus), een Nederlands politicus
Peter de Koning (zanger), een Nederlands zanger